Полуночники:
 «Полуночники» — самая известная картина американского художника-реалиста Эдварда Хоппера
 «Полуночники» — фэнтезийная трилогия писателя Скотта Вестерфельда.

См. также 
 Полуночник